La via della gloria (The Way Ahead) – film del 1944 diretto da Carol Reed
 The Way Ahead – album di Archie Shepp del 1969